Ким Кристенсен може бити:

 Ким Кристенсен (атлетичар), дански бацач кугле
 Ким Кристенсен (фудбалер, рођен 1979), дански фудбалски голман
 Ким Кристенсен (фудбалер, рођен 1980), дански фудбалски репрезентативац